Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of New England gennaio 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (finale)

 Elise Burgin /  Kathy Jordan (quarti di finale)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New England 1986